Talin může být:

 Talin (protein) – bílkovina

geografie
 Tallinn – varianta českého označení estonského hlavního města
 Talin (město) – město v arménské provincii Aragacotn
 Talin (Írán) – vesnice v íránské provincii Západní Ázerbájdžán

Rozcestníky - místopisné jméno